Amerikai Egyesült Államok
Dubina, texasi település
 Ukrajna
Dubina (Kárpátalja)
Dubina (Hmilniki járás, Vinnicjai terület)
Dubina (Tyivrivszki járás, Vinnicjai terület)